Le mot galerie (n. f. ) trouve ses origines de l'italien galleria qui signifie « tunnel ». La neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie française donne la définition suivante : 

Il peut désigner :
 une galerie, en architecture ;
 une galerie marchande / commerciale ;
 une galerie d'art ;
 une galerie est un terme minier ;
 une galerie est un terme spéléologique ;
 une galerie, en pédologie, sédimentologie ou paléontologie, désigne des tunnels creusés par les nombreux animaux fouisseurs dans le sol, les sédiments ou d'autres substrats (le bois pour les espèces xylophages ou saproxylophages, des coquilles de coquillages, etc.); les terriers, taupinières, fourmilières ou termitières des animaux terrestres en comportent, mais de nombreux organismes marins benthiques en creusent aussi ;
 en bactériologie, une galerie d'identification biochimique sert à caractériser l'espèce d'une bactérie ;
 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, une galerie est un lieu d'exposition scientifique ;
 en France, un dispositif fixé sur le toit d'un véhicule pour y fixer des bagages s'appelle aussi une galerie ;
 dans un autocar ou autobus, une galerie est une partie en plein-air, à l'arrière (on parle aussi de plate-forme) ou au-dessus de la cabine (on parle aussi d’impériale) ;
 en informatique, une galerie est un ensemble ordonné de miniatures d'images, comme on peut le voir ci-dessous.

Homophone 
 La gallérie (Galleria mellonella) ou Fausse teigne de la cire est un papillon de nuit d'un genre voisin des teignes, et nuisible aux abeilles.

Notes et références